Bangladesh
 Durgapur – sottodistretto situato nel distretto di Rajshahi, divisione di Rajshahi
 Durgapur – sottodistretto situato nel distretto di Netrokona, divisione di Mymensingh
 India
 Durgapur – suddivisione dell'India, classificata come municipal corporation, situata nel distretto di Bardhaman, nello stato federato del Bengala Occidentale
 Durgapur – suddivisione dell'India, classificata come census town, situata nel distretto di Chandrapur, nello stato federato del Maharashtra